Бернардюс Лене (1903—1988) — нідерландський велогонщик, олімпійський чемпіон, призер чемпіонату світу.
 Жозеф Лене (1767—1835) — французький політичний діяч, адвокат.
 Паскаль Лене (* 1942) — французький романіст і письменник.
 Фредрік Лене (* 1959) — американський кіноактор.
 Фрідріх Лене фон Ленсгейм (1870—1951) — австро-угорський державний діяч, воєначальник, 1918 року — останній міністр ландверу Цислейтанії.

 Лене — місто в Німеччині, знаходиться в землі Північний Рейн-Вестфалія. Підпорядковується адміністративному округу Детмольд.